Albero ist der Name folgender Personen:

 Albero I. von Löwen (um 1060–1129), Bischof von Lüttich 
 Albero II. von Lüttich († 1145), Bischof von Lüttich
 Albero II. von Polheim (um 1200–1253), der erste Landrichter von Österreich ob der Enns
 Albero III. von Kuenring (* um 1115; † 1182), Ministerialadeliger aus dem Geschlecht der Kuenringer in Ostarrîchi
 Albero von Montreuil (Adalberon von Munsterol; um 1080–1152), Erzbischof von Trier
 Albero V. von Puchheim (* um 1310; † nach 24. September 1383), österreichischer Adeliger
 Albero V. von Kuenring-Dürnstein (* um 1215; † 1260), Ministerialadeliger im Herzogtum Österreich aus dem Geschlecht der Kuenringer

Albero ist der Familienname folgender Personen:
 Marià Albero (1949–2013), spanischer Liedermacher
 Román Torán Albero (1931–2005), spanischer Schachspieler
 Vicente Albero (* 1944), spanischer Politiker

Siehe auch:
 Adalbero
 Alber